Чемпионат Азии по борьбе 2016 года проводился в столице Таиланда  Бангкоке с 17 по 21 февраля. Разыграно 24 комплекта медалей: 8 — у мужчин в вольном стиле, 8 — у мужчин в греко-римском стиле и 8 — у женщин в вольном стиле.

Медалисты

Вольный стиль (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольный стиль (женщины)

Распределение наград

Ссылки 

2016
Международные спортивные соревнования в Бангкоке
2016 год в борьбе
2016 год в Таиланде
Февраль 2016 года
Борьба